

Osoby 
 Czesław Straszewicz (1904–1963) – polski pisarz i radiowiec.
 Józef Straszewicz (1801–1838) – polski ziemianin, historyk i pamiętnikarz, członek Rządu Centralnego Polskiego dla Litwy i Żmudzi w 1831 r.
 Ludwik Straszewicz (1916–1987) – polski ekonomista i geograf, profesor zwyczajny. 
 Maria Cześnin-Straszewicz (1930–2020) – polska dziennikarka, uczestniczka powstania warszawskiego. 
 Michał Straszewicz (zm. 1818) – kasztelan upicki w latach 1793-1794.
 Stefan Straszewicz (1889–1983) – polski matematyk i pedagog.
 Zdzisław Straszewicz (1897–1920) – polski żołnierz, podporucznik, kawaler Orderu Virtuti Militari.
 Zygmunt Straszewicz (1860–1927)– polski inżynier, elektryk, mechanik, pierwszy rektor Politechniki Warszawskiej.

Inne 
 Twierdzenie Straszewicza